Malakoff-Turm steht für:
 einen Schachtturm im Bergbau mit einer charakteristischen Bauform, siehe Malakow-Turm.
 den Malakoff-Turm, ein Bestandteil der Festung Luxemburg in Clausen nahe dem Fort Thüngen.